Llista d'asteroides del 201001 al 202000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|201001-201100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|201101-201200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|201201-201300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|201301-201400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|201401-201500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|201501-201600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|201601-201700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|201701-201800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|201801-201900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|201901-202000 [ modifica]

|-
|}